Нечай — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Нечай, Алексей Сидорович (род. 1928) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Нечай, Анатолий Иванович (1927—2011)— советский учёный-медик, хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Нечай, Данила (1612—1651) — малорусский шляхтич, герой восстания Хмельницкого.
 Нечай, Иван — малорусский шляхтич, сподвижник Ивана Выговского.
 Нечай, Игорь Сергеевич (род. 1997) — российский футболист.
 Нечай, Михаил Михайлович (1930—2011) — украинский мольфар и целитель.
 Нечай, Сергей Васильевич (род. 1968) — российский футболист.
 Нечай, Степан Афанасьевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Нечай, Степан Емельянович (1941—2003) — украинский живописец, заслуженный художник Украины.
 Нечай, Фёдор Макарьевич (1905—1990) — белорусский историк.
 Нечай — есаул, один из соратников гетмана Фёдора Богданова.

См. также 
 Нечаев